Mornay et De Mornay sont des noms propres français.

Toponyme 

 Mornay, ancienne commune de l'Ain ;
 Mornay, ancienne commune de la Côte-d'Or ;
 Mornay, commune de Saône-et-Loire ;
 Mornay-Berry, commune du Cher ;
 Mornay-sur-Allier, commune du Cher ;
 Lapeyrouse-Mornay, commune de la Drôme ;
 Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, commune de la Côte-d'Or.

Patronyme

De Mornay 
 Charles Léonce de Mornay, officier français au  ;
 Charles-Edgar de Mornay (1803-1878), dit le comte de Mornay ;
 Étienne de Mornay (?-1332), conseiller des rois de France ;
 Henri de Mornay (1622-1706), militaire français ;
 Louis de Mornay (1619-1691), militaire et courtisan français ;
 René de Mornay (?-1721), archevêque français, fils de Henri de Mornay ;
 Rebecca De Mornay (1959-), actrice américaine.

Patronymes composés 
 Louis-François Duplessis de Mornay (1663-1741), évêque de Québec ;
 Philippe Duplessis-Mornay (1549-1623), théologien protestant et homme d'État français ;
 Jules Frédéric Auguste Amédée Laguette-Mornay (1780-1845), militaire et homme politique français.

Odonymie 
 La rue Mornay, voie du  de Paris.

Architecture 
 La chapelle de Mornay, chapelle de Nurieux-Volognat dans le département français de l'Ain ;
 Le château de Mornay, château de Saint-Pierre-de-l'Isle dans le département français de  la Charente-Maritime ;
 Le château de Mornay dans le département français de  la Creuse ;
 La maison forte de Mornay ou château de la Grand'Cour, château de Mornay-Berry dans le département français du Cher) ;
 La passerelle Mornay, passerelle qui franchit le port de l'Arsenal à Paris.

Économie 
 Groupe Mornay, groupe de protection sociale (mutuelles et caisse de retraite).

Gastronomie 
 Sauce Mornay, sauce dérivée de la sauce béchamel.

Patronyme français